La préfecture autonome tibétaine de Gannan (甘南) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Gannan (甘南) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine.

Homonymie de toponyme